Josef Geis ist der Name folgender Personen:

* Josef Geis (Sänger) (1867–1940), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Bass)
 Josef Nikolaus Geis (1892–1952), deutscher Grafiker